L'adjectif et le nom exponentielle peuvent renvoyer à :
 le nombre e (nombre exponentiel) ;
 la fonction exponentielle,   ;
 l'exponentielle de base ,  ;
 l'exponentielle complexe ;
 l'exponentielle d'une matrice ;
 l'exponentielle d'un opérateur différentiel ;
 la croissance exponentielle ;
 la décroissance exponentielle ;
 la loi exponentielle en probabilité ;
 la famille exponentielle en probabilité et statistiques ;
 l'application exponentielle pour la géométrie différentielle ;
 un objet exponentiel, en théorie des catégories ;
 le théorème double-exponentiel sur les graphes aléatoires.